Билли Смит: Смит, Билли (род. 1950) — канадский хоккеист.
 Смит, Билли (1985—1951) — английский футболист.
  (1906—1963) — английский футболист.

См. также 
 Смит, Билл